Хейн (Hein) — фамилия. Известные носители:
 Хейн, Бен (1917—1995) — нидерландский легкоатлет и футболист.
 Хейн, Джон (1886—1963) — американский борец.
 Хейн, Кариба (род. 1988) — австралийская актриса, танцовщица, фотомодель и фотограф.
 Хейн, Пит (1905—1996) — датский учёный, писатель, изобретатель, художник и инженер.
 Хайн, Пит Питерсон (1577—1629) — голландский адмирал Вест-Индской Компании и Соединённых провинций, капер.
 Хейн, Карл Якоб (род. 2002) — эстонский футболист (вратарь).

См. также 
 Хайн
 Хейнс